Тра́нспорт в Экваториальной Гвинее () — обширная и разнообразная система средств, предназначенная для перевозок пассажиров и грузов в Экваториальной Гвинее.

Железнодорожный транспорт 
В Экваториальной Гвинее отсутствует железнодорожное сообщение между городами.

Автомобильные дороги 
Общая протяжённость дорог в Экваториальной Гвинее: 2 880 км
Место страны в мире: 169 (2000).

Торговый флот 
Всего торговых кораблей: 5
Место страны в мире: 14 
корабли по типу: грузовой (1), химический танкер (1), 3 нефтяных танкера
иностранные корабли в Экваториальной Гвинее: 1 (норвежский корабль) (2010 год).

Порты и терминалы 
Расположены в городах Бата, Луба и Малабо.

Авиационный транспорт 
Общее количество аэропортов в стране: 7 (2013)
Место страны в мире: 166.

Аэропорты с асфальтированным покрытием 
Всего аэропортов: 6
ВПП более 3,047 м: 1
от 2,438 до 3,047 м: 2
от 1,524 до 2,437 м: 1
до 914 м: 2 (2013).

Аэропорты с не асфальтированным покрытием 
Всего аэропортов: 1
от 2,438 до 3,047 м: 1.

См. также 

 Международный аэропорт имени Президента Обианга Нгемы
 Малабо (аэропорт)

Примечания

Ссылки